Beckingham – miejscowość w hrabstwie Lincolnshire (Anglia)
 Beckingham – miejscowość w hrabstwie Nottinghamshire (Anglia)